Mohed Altrad (1948/1951-),  un homme d'affaires français d'origine syrienne.

Voir aussi 
 Groupe Altrad,  groupe industriel fondé par Mohed Altrad
 Altrad Stadium, nom du stade Yves-du-Manoir de Montpellier de 2014 à 2018, d'après le Groupe Altrad

Patronyme arabe